Kungariket Ungern kan syfta på:

 Kungariket Ungern – en monarki i Centraleuropa 1000–1918 under habsburgska kronan 1541–1867
 Kungliga Ungern – omfattande de västra delarna, en undertitel till den habsburgska kronan 1541–1711
 Kungariket Ungern – del av dubbelmonarkin Österrike-Ungern 1867–1918
 Kungariket Ungern (1920–1946) – en stat i Europa 1920–1946